Грахово (, , ) — назва населених пунктів у ряді слов'янських країн.

Грахово — поселення в общині Велика Кладуша.
 Босансько-Грахово — місто і муніципалітет на кордоні з Хорватією.

Грахово — село, районний центр, Удмуртія

Грахово — село, громада в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край.

Грахово — поселення в общині Церкниця, Регіон Нотрансько-крашка.
 Грахово Брдо — поселення в общині Сежана, Регіон Обално-крашка.
 Грахово-об-Бачі — поселення в общині Толмин, Регіон Горишка.

Грахово — село в общині Никшич.
 Грахово — село в общині Рожає.

Див. також 
 Граово — поселення в складі міста Лесковац у Сербії.